Элк () — река на юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия. Приток реки Кутеней, которая в свою очередь является притоком реки Колумбия. Длина реки составляет 220 км; площадь бассейна — 2450 км².

Берёт начало из озера Верхний Элк в Скалистых горах, недалеко от континентального водораздела. Течёт в юго-западном направлении через долину Элк и впадает в водохранилище Кукануса на реке Кутеней недалеко от границы с США. Элк протекает через территорию муниципалитетов Элкфорд, Спарвуд, Хосмер, Ферни и Элко. Основные притоки — реки Фординг, Коал, Лизард и Вигвам.

Исследователь Дэвид Томпсон путешествовал вдоль реки в 1811 году и назвал её «Стаг». На карте Джона Паллисера 1857(8) года река была уже подписана как «Элк», а на карте Арроусмита 1862 года как «Элк» или «Стаг».

Долина реки Элк является крупным угольным месторождением открытого типа, обеспечивающим треть всего мирового сталеплавильного угля.

Примечания 

Реки Британской Колумбии
Бассейн Кутенея